Itapetinga (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Itapetinga (gemeente), een gemeente in deze microregio